Лос Понсе има више значења:

 Лос Понсе (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Понсе (Акуња), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Понсе (Лопез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Понсе (Сан Игнасио Рио Муерто), насеље у савезној држави Сонора у Мексику